Spotorno – comune italiano
 Spotorno – cognome italiano